Schussenrieder Straße 8 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Schussenrieder Straße 8 in Ingoldingen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Ingoldingen #Winterstettendorf-Wattenweiler
 Schussenrieder Straße 8 (München)